

Palmarès

Coppa del Mondo 
 4 podi:
 2 vittorie (1 nel duo, 1 nella gara individuale)
 2 secondi posti (1 nella gara individuale, 1 nel duo)

Coppa del mondo - vittorie

Collegamenti esterni